Jerjomino (Altaj) - dorp in de Russische kraj Altaj
 Jerjomino (Kemerovo) - dorp in de Russische oblast Kemerovo
 Jerjomino (Koergan) - dorp in de Russische oblast Koergan
 Jerjomino (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Jerjomino (Novgorod) - dorp in de Russische oblast Novgorod
 Jerjomino (Novosibirsk) - dorp in de Russische oblast Novosibirsk
 Jerjomino (Sverdlovsk) - dorp in de Russische oblast Sverdlovsk
 Jerjomino (Tjoemen) - dorp in de Russische oblast Tjoemen
 Jerjomino (Transbaikal) - dorp in de Russische kraj Transbaikal
 Jerjomino (Voronezj) - choetor in de Russische oblast Voronezj